В статье приводится состав Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по итогам выборов 17-19 сентября 2021 года, а также текущий список депутатов Государственной думы, который отличается от изначального, ввиду досрочного прекращения полномочий некоторых депутатов (из-за смерти, в соответствии с приговором суда или в результате добровольного сложения полномочий). Освободившиеся мандаты депутатов, избранных по одномандатным округам, заполняются посредством дополнительных выборов в этих же округах, а депутатов, избранных по партийным спискам, — посредством их передачи другим кандидатам из того же списка.

Текущий список

Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 Кузнецова, Анна Юрьевна (вице-спикер)
 Пинский, Виктор Витальевич
 Гурулёв, Андрей Викторович
 Иванов, Максим Евгеньевич
 Данчикова, Галина Иннокентьевна
 Будуев, Николай Робертович
 Василькова, Мария Викторовна
 Чилингаров, Артур Николаевич
 Кара-оол, Шолбан Валерьевич (вице-спикер)
 Власова, Вероника Валериевна
 Киселёв, Михаил Сергеевич
 Самокиш, Владимир Игоревич
 Матвейчев, Олег Анатольевич
 Петров, Вячеслав Анатольевич
 Шаманов, Владимир Анатольевич
 Жуков, Александр Дмитриевич (1-й вице-спикер)
 Антропенко, Игорь Александрович
 Кобылкин, Дмитрий Николаевич
 Валеев, Эрнест Абдулович
 Ануфриева, Ольга Николаевна
 Лисовский, Сергей Фёдорович
 Карпов, Анатолий Евгеньевич
 Крашенинников, Павел Владимирович
 Рябцева, Жанна Анатольевна
 Бидонько, Сергей Юрьевич
 Голиков, Олег Александрович
 Вяткин, Дмитрий Фёдорович
 Немкин, Антон Игоревич
 Утяшева, Римма Амировна
 Орлова, Наталья Алексеевна
 Сенин, Владимир Борисович
 Панькина, Ирина Александровна
 Курбанов, Ризван Даниялович
 Баталова, Рима Акбердиновна
 Ильиных, Владимир Алексеевич
 Симановский, Леонид Яковлевич
 Гутенёв, Владимир Владимирович
 Буранова, Лариса Николаевна
 Бутина, Мария Валерьевна
 Кисляков, Михаил Леонидович
 Фаррахов, Айрат Закиевич
 Ларионова, Татьяна Петровна
 Метшин, Айдар Раисович
 Топилин, Максим Анатольевич
 Гаджиев, Руслан Гаджиевич
 Ямпольская, Елена Александровна
 Богуславский, Ирек Борисович
 Калимуллин, Рустам Галиуллович
 Макаров, Андрей Михайлович
 Аршинова, Алёна Игоревна
 Любарский, Роман Валерьевич
 Станкевич, Юрий Аркадьевич
 Морозов, Сергей Иванович
 Хор, Глеб Яковлевич
 Кидяев, Виктор Борисович
 Ефимов, Виталий Борисович
 Каденков, Дмитрий Михайлович
 Пискарёв, Василий Иванович
 Ревенко, Евгений Васильевич
 Кастюкевич, Игорь Юрьевич
 Фролова, Тамара Ивановна
 Говырин, Алексей Борисович
 Веремеенко, Сергей Алексеевич
 Терешкова, Валентина Владимировна
 Туров, Артём Викторович
 Щеглов, Николай Михайлович
 Парфёнов, Андрей Борисович
 Дьяконова, Татьяна Ивановна
 Полуянова, Наталия Владимировна
 Румянцев, Никита Геннадьевич
 Солодовников, Иван Александрович
 Ресин, Владимир Иосифович
 Селиверстов, Виктор Валентинович
 Картаполов, Андрей Валериевич
 Метелев, Артём Павлович
 Выборный, Анатолий Борисович
 Дрожжина, Юлия Николаевна
 Терентьев, Михаил Борисович
 Агаев, Бекхан Вахаевич
 Аршба, Отари Ионович
 Кравченко, Денис Борисович
 Полякова, Алла Викторовна
 Занко, Ольга Николаевна
 Борисов, Александр Александрович
 Цунаева, Елена Моисеевна
 Макаров, Вячеслав Серафимович
 Боярский, Сергей Михайлович
 Петров, Юрий Александрович
 Фёдоров, Евгений Алексеевич
 Горохов, Андрей Юрьевич
 Никонов, Вячеслав Алексеевич
 Водолацкий, Виктор Петрович
 Шолохов, Александр Михайлович
 Бородай, Александр Юрьевич
 Москвичев, Евгений Сергеевич
 Лихачёв, Виталий Викторович
 Николаев, Николай Петрович
 Аюпов, Ринат Зайдулаевич
 Костенко, Наталья Васильевна
 Пирог, Дмитрий Юрьевич
 Долуда, Николай Александрович
 Бессараб, Светлана Викторовна
 Кривоносов, Сергей Владимирович
 Ткачёв, Алексей Николаевич
 Вороновский, Анатолий Владимирович
 Кузнецов, Эдуард Анатольевич
 Хасанов, Мурат Русланович
 Шеремет, Михаил Сергеевич
 Ивлев, Леонид Григорьевич
 Белик, Дмитрий Анатольевич
 Лавриненко, Алексей Фёдорович
 Кармазина, Раиса Васильевна
 Иванов, Владимир Валерьевич
 Геккиев, Заур Далхатович
 Родина, Виктория Сергеевна
 Старшинов, Михаил Евгеньевич
 Нурбагандов, Нурбаганд Магомедович
 Умаханов, Сайгидпаша Дарбишевич
 Абакаров, Хизри Магомедович
 Бичаев, Артём Александрович
 Хамзаев, Бийсултан Султанбиевич
 Барахоев, Бекхан Абдулхамидович
 Макиев, Зураб Гайозович
 Саралиев, Шамсаил Юнусович
 Догаев, Ахмед Шамханович
 Лечхаджиев, Руслан Абдулвахиевич
 Резник, Владислав Матусович
 Птицын, Роман Викторович
 Качкаев, Павел Рюрикович
 Марданшин, Рафаэль Мирхатимович
 Аиткулова, Эльвира Ринатовна
 Байгускаров, Зариф Закирович
 Гильмутдинов, Динар Загитович
 Дамдинцурунов, Вячеслав Анатольевич
 Гаджиев, Абдулхаким Кутбудинович
 Гаджиев, Мурад Станиславович
 Гасанов, Джамаладин Набиевич
 Татриев, Муслим Барисович
 Шхагошев, Адальби Люлевич
 Башанкаев, Бадма Николаевич
 Узденов, Джашарбек Борисович
 Пивненко, Валентина Николаевна
 Бахарев, Константин Михайлович
 Бабашов, Леонид Иванович
 Оглоблина, Юлия Васильевна
 Таймазов, Артур Борисович
 Вольфсон, Илья Светославович
 Гильмутдинов, Ильдар Ирекович
 Морозов, Олег Викторович
 Когогина, Альфия Гумаровна
 Ягафаров, Азат Фердинандович
 Нуриев, Марат Абдулхаевич
 Сарыглар, Айдын Николаевич
 Исаев, Андрей Константинович
 Гарин, Олег Владимирович
 Сокол, Сергей Михайлович
 Делимханов, Адам Султанович
 Салаева, Алла Леонидовна
 Бессарабов, Даниил Владимирович
 Прокопьев, Александр Сергеевич
 Лоор, Иван Иванович
 Скачков, Александр Анатольевич
 Яровая, Ирина Анатольевна (вице-спикер)
 Первышов, Евгений Алексеевич
 Ламейкин, Дмитрий Викторович
 Демченко, Иван Иванович
 Алтухов, Сергей Викторович
 Затулин, Константин Фёдорович
 Езубов, Алексей Петрович
 Дорошенко, Андрей Николаевич
 Лоцманов, Дмитрий Николаевич
 Швыткин, Юрий Николаевич
 Дроздов, Александр Сергеевич
 Зубарев, Виктор Владиславович
 Веллер, Алексей Борисович
 Шубин, Игорь Николаевич
 Водянов, Роман Михайлович
 Скриванов, Дмитрий Станиславович
 Ивенских, Ирина Валентиновна
 Щербаков, Александр Владимирович
 Новиков, Владимир Михайлович
 Николаева, Виктория Викторовна
 Кузьмин, Михаил Владимирович
 Тимофеева, Ольга Викторовна
 Казакова, Ольга Михайловна
 Бондаренко, Елена Вениаминовна
 Гладких, Борис Михайлович
 Симигин, Павел Владимирович
 Логинов, Вячеслав Юрьевич
 Спиридонов, Александр Юрьевич
 Вторыгина, Елена Андреевна
 Огуль, Леонид Анатольевич
 Скруг, Валерий Степанович
 Скоч, Андрей Владимирович
 Валуев, Николай Сергеевич
 Алексеенко, Николай Николаевич
 Игошин, Игорь Николаевич
 Аникеев, Григорий Викторович
 Волоцков, Алексей Анатольевич
 Гимбатов, Андрей Петрович
 Плотников, Владимир Николаевич
 Савченко, Олег Владимирович
 Артамонова, Валентина Николаевна
 Канаев, Алексей Валерианович
 Пономарёв, Аркадий Николаевич
 Чижов, Сергей Викторович
 Марков, Андрей Павлович
 Гордеев, Алексей Васильевич (вице-спикер)
 Смирнов, Виктор Владимирович
 Кизеев, Михаил Владимирович
 Красноштанов, Антон Алексеевич
 Тен, Сергей Юрьевич
 Якубовский, Александр Владимирович
 Колесник, Андрей Иванович
 Оргеева, Марина Эдуардовна
 Коробова, Ольга Владимировна
 Скляр, Геннадий Иванович
 Горелкин, Антон Вадимович
 Исламов, Дмитрий Викторович
 Федяев, Павел Михайлович
 Максимов, Александр Александрович
 Азимов, Рахим Азизбоевич
 Валенчук, Олег Дорианович
 Ситников, Алексей Владимирович
 Ильтяков, Александр Владимирович
 Харченко, Екатерина Владимировна
 Германова, Ольга Михайловна
 Журова, Светлана Сергеевна
 Яхнюк, Сергей Васильевич
 Петров, Сергей Валериевич
 Борцов, Николай Иванович
 Тарасенко, Михаил Васильевич
 Басанский, Антон Александрович
 Фомичёв, Вячеслав Васильевич
 Роднина, Ирина Константиновна
 Чаплин, Никита Юрьевич
 Колунов, Сергей Владимирович
 Терюшков, Роман Игоревич
 Майданов, Денис Васильевич
 Панин, Геннадий Олегович
 Фетисов, Вячеслав Александрович
 Пахомов, Сергей Александрович
 Коган, Александр Борисович
 Толмачёв, Александр Романович
 Кусайко, Татьяна Алексеевна
 Лесун, Анатолий Фёдорович
 Лебедев, Евгений Викторович
 Назарова, Наталья Васильевна
 Булавинов, Вадим Евгеньевич
 Кавинов, Артём Александрович
 Кирьянов, Артём Юрьевич
 Иванинский, Олег Иванович
 Савельев, Дмитрий Иванович
 Игнатов, Виктор Александрович
 Фадина, Оксана Николаевна
 Аникеев, Андрей Анатольевич
 Димов, Олег Дмитриевич
 Заварзин, Виктор Михайлович
 Пилипенко, Ольга Васильевна
 Руденский, Игорь Николаевич
 Самокутяев, Александр Михайлович
 Козловский, Александр Николаевич
 Тутова, Лариса Николаевна
 Гетта, Антон Александрович
 Бурлаков, Сергей Владимирович
 Кушнарёв, Виталий Васильевич
 Гончаров, Николай Александрович
 Стенякина, Екатерина Петровна
 Дерябкин, Виктор Ефимович
 Красов, Андрей Леонидович
 Хубезов, Дмитрий Анатольевич
 Хинштейн, Александр Евсеевич
 Казаков, Виктор Алексеевич
 Трифонов, Андрей Фёдорович
 Володин, Вячеслав Викторович (спикер)
 Панков, Николай Васильевич
 Воробьёв, Андрей Викторович
 Стрелюхин, Александр Михайлович
 Карлов, Георгий Александрович
 Альшевских, Андрей Геннадьевич
 Ковпак, Лев Игоревич
 Чепиков, Сергей Владимирович
 Захаров, Константин Юрьевич
 Иванов, Максим Анатольевич
 Муцоев, Зелимхан Аликоевич
 Шипулин, Антон Владимирович
 Неверов, Сергей Иванович (вице-спикер)
 Поляков, Александр Алексеевич
 Саранова, Юлия Владимировна
 Васильев, Владимир Абдуалиевич (лидер фракции)
 Соломатина, Татьяна Васильевна
 Дзюба, Виктор Викторович
 Школкина, Надежда Васильевна
 Брыкин, Николай Гаврилович
 Квитка, Иван Иванович
 Кононов, Владимир Михайлович
 Третьяк, Владислав Александрович
 Павлов, Владимир Викторович
 Бурматов, Владимир Владимирович
 Бахметьев, Виталий Викторович
 Колесников, Олег Алексеевич
 Баженов, Тимофей Тимофеевич
 Попов, Евгений Георгиевич
 Толстой, Пётр Олегович (вице-спикер)
 Разворотнева, Светлана Викторовна
 Саблин, Дмитрий Вадимович
 Нифантьев, Евгений Олегович
 Буцкая, Татьяна Викторовна
 Мажуга, Александр Георгиевич
 Белых, Ирина Викторовна
 Румянцев, Александр Григорьевич
 Романенко, Роман Юрьевич
 Романов, Михаил Валентинович
 Тетердинко, Александр Павлович
 Цед, Николай Григорьевич
 Соловьёв, Сергей Анатольевич
 Милонов, Виталий Валентинович
 Лобач, Татьяна Георгиевна
 Петров, Александр Петрович
 Коткин, Сергей Николаевич
 Завальный, Павел Николаевич
 Шувалов, Вадим Николаевич
 Евтюхова, Елена Александровна
 Погорелый, Дмитрий Викторович

Фракция Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 Зюганов, Геннадий Андреевич (лидер фракции)
 Савицкая, Светлана Евгеньевна
 Афонин, Юрий Вячеславович
 Мельников, Иван Иванович (1-й вице-спикер)
 Кашин, Владимир Иванович
 Новиков, Дмитрий Георгиевич
 Харитонов, Николай Михайлович
 Коломейцев, Николай Васильевич
 Шаргунов, Сергей Александрович
 Кумин, Вадим Валентинович
 Синельщиков, Юрий Петрович
 Тайсаев, Казбек Куцукович
 Куринный, Алексей Владимирович
 Глазкова, Анжелика Егоровна
 Ющенко, Александр Андреевич
 Мархаев, Вячеслав Михайлович
 Кочиев, Роберт Иванович
 Бифов, Анатолий Жамалович
 Арефьев, Николай Васильевич
 Комоцкий, Борис Олегович
 Филатова, Ирина Анатольевна
 Левченко, Сергей Георгиевич
 Прокофьев, Артём Вячеславович
 Дробот, Мария Владимировна
 Бабич, Иван Николаевич
 Осадчий, Николай Иванович
 Корниенко, Алексей Викторович
 Гаврилов, Сергей Анатольевич
 Иванов, Николай Николаевич
 Лябихов, Роман Михайлович
 Лебедев, Олег Александрович
 Алимова, Ольга Николаевна
 Исаков, Владимир Павлович
 Сулейманов, Ренат Исмаилович
 Блоцкий, Владимир Николаевич
 Берулава, Михаил Николаевич
 Пантелеев, Сергей Михайлович
 Камнев, Георгий Петрович
 Васильев, Николай Иванович
 Иванюженков, Борис Викторович
 Соболев, Виктор Иванович
 Авдеев, Михаил Юрьевич
 Останина, Нина Александровна
 Бессонов, Евгений Иванович
 Езерский, Николай Николаевич
 Обухов, Сергей Павлович
 Парфёнов, Денис Андреевич
 Удальцова, Анастасия Олеговна
 Михайлов, Олег Алексеевич
 Казанков, Сергей Иванович
 Аммосов, Пётр Револьдович
 Прусакова, Мария Николаевна
 Щапов, Михаил Викторович
 Алёхин, Андрей Анатольевич
 Смолин, Олег Николаевич
 Калашников, Леонид Иванович
 Матвеев, Михаил Николаевич

Фракция Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» 
 Миронов, Сергей Михайлович (лидер фракции)
 Семигин, Геннадий Юрьевич
 Бабаков, Александр Михайлович (вице-спикер)
 Терентьев, Александр Васильевич
 Тумусов, Федот Семёнович
 Каноков, Тимур Борисович
 Ананских, Игорь Александрович
 Белоусов, Вадим Владимирович
 Гусев, Дмитрий Геннадьевич
 Чепа, Алексей Васильевич
 Ремезков, Александр Александрович
 Кузнецов, Андрей Анатольевич
 Лантратова, Яна Валерьевна
 Кабышев, Сергей Владимирович
 Делягин, Михаил Геннадьевич
 Нилов, Олег Анатольевич
 Новичков, Николай Владимирович
 Бурляев, Николай Петрович
 Кузнецов, Дмитрий Вадимович
 Аксаков, Анатолий Геннадьевич
 Григорьев, Юрий Иннокентьевич
 Аксёненко, Александр Сергеевич
 Гартунг, Валерий Карлович
 Лисицын, Анатолий Иванович
 Грешневиков, Анатолий Николаевич
 Хованская, Галина Петровна
 Вассерман, Анатолий Александрович
 Драпеко, Елена Григорьевна

Фракция Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России 
 Слуцкий, Леонид Эдуардович (лидер фракции)
 Каргинов, Сергей Генрихович
 Нилов, Ярослав Евгеньевич
 Сипягин, Владимир Владимирович
 Власов, Василий Максимович
 Чернышов, Борис Александрович (вице-спикер)
 Луговой, Андрей Константинович
 Свищёв, Дмитрий Александрович
 Селезнёв, Валерий Сергеевич
 Панеш, Каплан Мугдинович
 Свистунов, Аркадий Николаевич
 Наумов, Станислав Александрович
 Кошелев, Владимир Алексеевич
 Мусатов, Иван Михайлович
 Марков, Евгений Владимирович
 Сухарев, Иван Константинович
 Свинцов, Андрей Николаевич
 Пайкин, Борис Романович
 Напсо, Юрий Аисович
 Шайхутдинов, Рифат Габдулхакович
 Леонов, Сергей Дмитриевич
 Журавлёв, Алексей Александрович
 Диденко, Алексей Николаевич

Фракция Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
 Нечаев, Алексей Геннадьевич (лидер фракции)
 Авксентьева, Сардана Владимировна
 Даванков, Владислав Андреевич (вице-спикер)
 Арапов, Георгий Константинович
 Шилкин, Григорий Владимирович
 Чемерис, Роза Басировна
 Ткачёв, Антон Олегович
 Дёмин, Александр Вячеславович
 Хамитов, Амир Махсудович
 Плякин, Владимир Владимирович
 Гулин, Максим Алексеевич
 Горячева, Ксения Александровна
 Тарбаев, Сангаджи Андреевич
 Певцов, Дмитрий Анатольевич
 Леонов, Олег Юрьевич

Депутаты, не входящие во фракции 
 Дмитриева, Оксана Генриховна
 Марченко, Евгений Евгеньевич

Вакантные депутатские мандаты  
 1 мандат

Выбывшие депутаты

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 Баталина, Ольга Юрьевна — сдала мандат 14 октября 2021 года в связи с назначением первым заместителем министра труда и социальной защиты. 27 октября 2021 года мандат передан Анатолию Карпову.
 Авдеев, Александр Александрович — сдал мандат 14 октября 2021 года в связи с назначением врио губернатора Владимирской области. 27 октября 2021 года мандат передан Юрию Петрову.
 Черняк, Алексей Юрьевич — сдал мандат 13 сентября 2022 года. В связи с избранием по одномандатному округу № 19, по нему должны состояться досрочные выборы в 2023 году.
 Петрунин, Николай Юрьевич — умер 12 октября 2022 года. 2 ноября 2022 года мандат был передан Андрею Парфёнову.

Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России 
 Жириновский, Владимир Вольфович — умер 6 апреля 2022 года. В связи с нахождением в федеральной части списка мандат был передан Андрею Свинцову из региональной группы 41.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» 
 Прилепин, Евгений Николаевич — сдал мандат 14 октября 2021 года. В связи с нахождением в федеральной части списка мандат был передан в региональную группу 36.

Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
 Чудаев, Сергей Дмитриевич — сдал мандат 18 октября 2021 года. В связи с отсутствием других кандидатов в региональной группе мандат был передан в региональную группу 19.

Партия КПРФ 
 Рашкин, Валерий Федорович — лишён мандата 25 мая 2022 года в соответствии с приговором суда, по уголовному делу за незаконную охоту. Мандат был передан Анастасии Удальцовой.

Список депутатов, по данным ЦИК 
Выбывшие депутаты обозначены курсивом. Умершие депутаты отмечены знаком †.

По федеральному избирательному округу

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 Зюганов, Геннадий Андреевич
 Савицкая, Светлана Евгеньевна
 Афонин, Юрий Вячеславович
 Мельников, Иван Иванович
 Кашин, Владимир Иванович
 Новиков, Дмитрий Георгиевич
 Харитонов, Николай Михайлович
 Коломейцев, Николай Васильевич
 Шаргунов, Сергей Александрович
 Кумин, Вадим Валентинович
 Синельщиков, Юрий Петрович
 Тайсаев, Казбек Куцукович
 Куринный, Алексей Владимирович
 Глазкова, Анжелика Егоровна
 Ющенко, Александр Андреевич
 Мархаев, Вячеслав Михайлович
 Кочиев, Роберт Иванович
 Бифов, Анатолий Жамалович
 Арефьев, Николай Васильевич
 Комоцкий, Борис Олегович
 Филатова, Ирина Анатольевна
 Левченко, Сергей Георгиевич
 Прокофьев, Артём Вячеславович
 Дробот, Мария Владимировна
 Бабич, Иван Николаевич
 Осадчий, Николай Иванович
 Корниенко, Алексей Викторович
 Гаврилов, Сергей Анатольевич
 Иванов, Николай Николаевич
 Лябихов, Роман Михайлович
 Лебедев, Олег Александрович
 Алимова, Ольга Николаевна
 Исаков, Владимир Павлович
 Сулейманов, Ренат Исмаилович
 Блоцкий, Владимир Николаевич
 Берулава, Михаил Николаевич
 Пантелеев, Сергей Михайлович
 Камнев, Георгий Петрович
 Васильев, Николай Иванович
 Иванюженков, Борис Викторович
 Соболев, Виктор Иванович
 Авдеев, Михаил Юрьевич
 Останина, Нина Александровна
 Бессонов, Евгений Иванович
 Езерский, Николай Николаевич
 Рашкин, Валерий Фёдорович
 Обухов, Сергей Павлович
 Парфёнов, Денис Андреевич

Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России 
 Жириновский, Владимир Вольфович †
 Слуцкий, Леонид Эдуардович
 Каргинов, Сергей Генрихович
 Нилов, Ярослав Евгеньевич
 Сипягин, Владимир Владимирович
 Власов, Василий Максимович
 Чернышов, Борис Александрович
 Луговой, Андрей Константинович
 Свищёв, Дмитрий Александрович
 Селезнёв, Валерий Сергеевич
 Панеш, Каплан Мугдинович
 Свистунов, Аркадий Николаевич
 Наумов, Станислав Александрович
 Кошелев, Владимир Алексеевич
 Мусатов, Иван Михайлович
 Марков, Евгений Владимирович
 Сухарев, Иван Константинович
 Пайкин, Борис Романович
 Напсо, Юрий Аисович

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
 Нечаев, Алексей Геннадьевич
 Авксентьева, Сардана Владимировна
 Даванков, Владислав Андреевич
 Арапов, Георгий Константинович
 Шилкин, Григорий Владимирович
 Чудаев, Сергей Дмитриевич
 Чемерис, Роза Басировна
 Дёмин, Александр Вячеславович
 Хамитов, Амир Махсудович
 Плякин, Владимир Владимирович
 Гулин, Максим Алексеевич
 Горячева, Ксения Александровна
 Тарбаев, Сангаджи Андреевич

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 Кузнецова, Анна Юрьевна
 Пинский, Виктор Витальевич
 Гурулёв, Андрей Викторович
 Иванов, Максим Евгеньевич
 Данчикова, Галина Иннокентьевна
 Будуев, Николай Робертович
 Василькова, Мария Викторовна
 Чилингаров, Артур Николаевич
 Кара-оол, Шолбан Валерьевич
 Власова, Вероника Валериевна
 Киселёв, Михаил Сергеевич
 Самокиш, Владимир Игоревич
 Матвейчев, Олег Анатольевич
 Петров, Вячеслав Анатольевич
 Шаманов, Владимир Анатольевич
 Жуков, Александр Дмитриевич
 Антропенко, Игорь Александрович
 Кобылкин, Дмитрий Николаевич
 Валеев, Эрнест Абдулович
 Ануфриева, Ольга Николаевна
 Лисовский, Сергей Фёдорович
 Крашенинников, Павел Владимирович
 Рябцева, Жанна Анатольевна
 Бидонько, Сергей Юрьевич
 Голиков, Олег Александрович
 Вяткин, Дмитрий Фёдорович
 Немкин, Антон Игоревич
 Утяшева, Римма Амировна
 Орлова, Наталья Алексеевна
 Сенин, Владимир Борисович
 Панькина, Ирина Александровна
 Курбанов, Ризван Даниялович
 Баталова, Рима Акбердиновна
 Ильиных, Владимир Алексеевич
 Симановский, Леонид Яковлевич
 Гутенёв, Владимир Владимирович
 Буранова, Лариса Николаевна
 Бутина, Мария Валерьевна
 Кисляков, Михаил Леонидович
 Фаррахов, Айрат Закиевич
 Ларионова, Татьяна Петровна
 Метшин, Айдар Раисович
 Топилин, Максим Анатольевич
 Гаджиев, Руслан Гаджиевич
 Ямпольская, Елена Александровна
 Богуславский, Ирек Борисович
 Калимуллин, Рустам Галиуллович
 Макаров, Андрей Михайлович
 Аршинова, Алёна Игоревна
 Любарский, Роман Валерьевич
 Станкевич, Юрий Аркадьевич
 Морозов, Сергей Иванович
 Хор, Глеб Яковлевич
 Кидяев, Виктор Борисович
 Ефимов, Виталий Борисович
 Баталина, Ольга Юрьевна
 Каденков, Дмитрий Михайлович
 Пискарёв, Василий Иванович
 Ревенко, Евгений Васильевич
 Кастюкевич, Игорь Юрьевич
 Фролова, Тамара Ивановна
 Говырин, Алексей Борисович
 Веремеенко, Сергей Алексеевич
 Терешкова, Валентина Владимировна
 Туров, Артём Викторович
 Щеглов, Николай Михайлович
 Авдеев, Александр Александрович
 Петрунин, Николай Юрьевич †
 Дьяконова, Татьяна Ивановна
 Полуянова, Наталия Владимировна
 Румянцев, Никита Геннадьевич
 Солодовников, Иван Александрович
 Ресин, Владимир Иосифович
 Селиверстов, Виктор Валентинович
 Картаполов, Андрей Валериевич
 Метелев, Артём Павлович
 Выборный, Анатолий Борисович
 Дрожжина, Юлия Николаевна
 Терентьев, Михаил Борисович
 Агаев, Бекхан Вахаевич
 Аршба, Отари Ионович
 Кравченко, Денис Борисович
 Полякова, Алла Викторовна
 Занко, Ольга Николаевна
 Борисов, Александр Александрович
 Цунаева, Елена Моисеевна
 Макаров, Вячеслав Серафимович
 Боярский, Сергей Михайлович
 Фёдоров, Евгений Алексеевич
 Горохов, Андрей Юрьевич
 Никонов, Вячеслав Алексеевич
 Водолацкий, Виктор Петрович
 Шолохов, Александр Михайлович
 Бородай, Александр Юрьевич
 Москвичев, Евгений Сергеевич
 Лихачёв, Виталий Викторович
 Николаев, Николай Петрович
 Аюпов, Ринат Зайдулаевич
 Костенко, Наталья Васильевна
 Пирог, Дмитрий Юрьевич
 Долуда, Николай Александрович
 Бессараб, Светлана Викторовна
 Кривоносов, Сергей Владимирович
 Ткачёв, Алексей Николаевич
 Вороновский, Анатолий Владимирович
 Кузнецов, Эдуард Анатольевич
 Хасанов, Мурат Русланович
 Шеремет, Михаил Сергеевич
 Ивлев, Леонид Григорьевич
 Белик, Дмитрий Анатольевич
 Лавриненко, Алексей Фёдорович
 Кармазина, Раиса Васильевна
 Иванов, Владимир Валерьевич
 Геккиев, Заур Далхатович
 Родина, Виктория Сергеевна
 Старшинов, Михаил Евгеньевич
 Нурбагандов, Нурбаганд Магомедович
 Умаханов, Сайгидпаша Дарбишевич
 Абакаров, Хизри Магомедович
 Бичаев, Артём Александрович
 Хамзаев, Бийсултан Султанбиевич
 Барахоев, Бекхан Абдулхамидович
 Макиев, Зураб Гайозович
 Саралиев, Шамсаил Юнусович
 Догаев, Ахмед Шамханович
 Лечхаджиев, Руслан Абдулвахиевич

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ 
 Миронов, Сергей Михайлович
 Прилепин, Евгений Николаевич
 Семигин, Геннадий Юрьевич
 Бабаков, Александр Михайлович
 Терентьев, Александр Васильевич
 Тумусов, Федот Семёнович
 Каноков, Тимур Борисович
 Ананских, Игорь Александрович
 Белоусов, Вадим Владимирович
 Гусев, Дмитрий Геннадьевич
 Чепа, Алексей Васильевич
 Ремезков, Александр Александрович
 Кузнецов, Андрей Анатольевич
 Лантратова, Яна Валерьевна
 Кабышев, Сергей Владимирович
 Делягин, Михаил Геннадьевич
 Нилов, Олег Анатольевич
 Новичков, Николай Владимирович
 Бурляев, Николай Петрович

Депутаты, избранные по одномандатным округам

См. также 
 Выборы в Государственную думу (2021): результаты по партийным спискам
 Выборы в Государственную думу (2021): результаты по одномандатным округам

Примечания

Ссылки 
 Список избранных депутатов — Российская газета

Списки депутатов
1
Государственная дума Российской Федерации VIII созыва